Соревнования по греко-римской борьбе в категории до 90 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Соревнования проходили в  4-6 августа.

Медалисты

Легенда 
 D2 — оба борца дисквалифицированы за пассивность (счёт 0-0);
 DO — победитель не набрал технических баллов;
 E2 — оба борца дисквалифицированы за нарушение правил;
 EV — снятие с соревнований, нарушение правил;
 PA — победа из-за травмы соперника;
 PO — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший не набрал очков;
 PP — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший набрал очки;
 SO — победа с преимуществом 12-14 очков, проигравший не набрал очков;
 SP — победа с преимуществом 12-14 очков, проигравший набрал очки;
 ST — победа с явным преимуществом (15 баллов и более);
 TO — туше;
 CP — классификационные очки;
 TP — технические очки.

Ход соревнований 
Соревнования среди борцов проводились в двух группах по системе с выбыванием после двух поражений.

Группа A

Группа B

Финалы

Распределение мест

Ссылки 
 Официальный отчёт